A membrán latin szó, jelentése: hártya. 

 A fizikában minden kifeszített vagy merevített lemez membrán. Az akusztikai membrán egy vékony vibráló réteg, amely hangot produkál.
 A biológiai membránok vékony, rugalmas hártyák.

 Biológia
 sejtmembrán: a sejtek külső rétege
 intracelluláris membrán: sejten belüli válaszfal
 Biometrikus membránok: a sejtekben előforduló, különböző tereket elválasztó felületek
 Baziláris membrán a belső fülben

 Egyéb
 Membránszeparáció
 Membránszivattyú

 Lásd még
 Hártya (egyértelműsítő lap)